Samyy posledniy den (Самый последний день) est un film soviétique réalisé par Mikhaïl Oulianov, sorti en 1972.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Elizbar Karavaiev
 Musique : Isaak Schwarz
 Décors : Ippolit Novoderejkine
 Montage : Tamara Zoubrova

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1972
Film dramatique soviétique